Touch (televisieserie), een televisieserie uit 2012 
Touch (film), een film uit 1997 van Paul Schrader
Touch (The Supremes), single van de groep The Supremes
Touch (The Outsiders), single van de groep The Outsiders
Touch (Delirious?), album van de groep Delirious?
Touch (manga), een Japanse manga-serie
Touch (rivier)
Touch (Little Mix)